Circle line
The Circle (álbum de B'z)
The Circle (álbum de Bon Jovi)
The Circle (curta-metragem)
The Circle (álbum de Wipers)
Circle (álbum da banda Amorphis)
Circle (filme)

Localidades

Circle (Alasca)
Circle (Montana)
Schall Circle

Desambiguação
Desambiguações de topônimos